

SCN (en capitales)
 En comptabilité nationale, SCN fait référence au Système de comptabilité nationale des Nations unies.
 Dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, SCN signifie Saint-Christophe-et-Niévès. Cependant :
 Selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Saint-Christophe-et-Niévès a pour code alpha-3 KNA
 Selon la liste des codes pays du CIO, Saint-Christophe-et-Niévès a pour code SKN
 Selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Saint-Christophe-et-Niévès a pour code alpha-3 KNA
 En sport, le SCN fait référence à l'ancien club de football Sporting Club Nîmois
 En médecine, SCN fait référence au "Staphylocoque à Coagulase Négative"
 En chimie, SCN- est la composition du thiocyanate (thio désignant le soufre, cyan- le groupe -CN et -ate la charge négative)
 En informatique, SCN fait référence au "Service de Confiance Numérique", basé sur une infrastructure de gestion de clés (PKI).
 Dans l'administration publique française, SCN fait référence à un service à compétence nationale ;
 Aéroport de Sarrebruck, selon la liste des codes AITA des aéroports.

scn (en minuscules)

 En code de langue, scn est un code, qui signifie sicilien (langue), dans la norme ISO 639 des codes des langues,
Code